Ludescher ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludescher (* 1931), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Ludescher (1931–2012), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans-Peter Ludescher (* 1961), österreichischer Polizist, Landespolizeidirektor von Vorarlberg
 Thomas Ludescher (* 1969), österreichischer Musiker, Dirigent und Musikpädagoge
 Walter Ludescher (* 1942), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Wiener Kunstkeramische Werkstätte